Байдеря́ково () — село в Яльчикском районе Чувашии. Входит в состав Яльчикского сельского поселения.

География 

Байдеряково расположено на правом берегу р. Малая Була, в 3 км к юго-востоку от райцентра с. Яльчики. До ж.-д. станции Канаш — 76 км, до г. Чебоксары — 153 км. Ближайшая ж.-д. станция Буинск — 32 км.

Климат 
Климат умеренно континентальный с устойчиво морозной зимой (снежный покров до 5 месяцев) и тёплым летом. Средняя температура января −13,6 °C, абсолютный минимум −46 °C, средняя температура июля 19,6 °C, абсолютный максимум 39 °C. За год в среднем выпадает 471 мм осадков.

Демография 
По данным переписей:

1719 год — 23 двора, 91 чел.: 39 муж., 52 жен.
1785 год — 33 двора, 252 чел.
1858 год — 79 дворов, 495 чел.: 236 муж., 259 жен.
1884 год — 99 дворов, 591 чел.
1897 год — 120 дворов, 623 чел.: 306 муж., 317 жен.
1917 год — 157 дворов, 874 чел.
2004 год — 332 двора, 1006 чел.
2007 год — 308 дворов, 950 чел.

Название 
Название села происходит от имени первопоселенца Байдеряка Борзаева.

История 

По воспоминаниям старожилов основателем села был воевода Байдеряк Борзаев () выходец из д. Байдеряково () Чебоксарского района. Байдеряку за храбрость в боях за взятие Казани царь Иван IV Грозный пожаловал земли на «диком поле». Байдеряк (Пятирек-бабай) был похоронен на старом кладбище, где ему был поставлен памятник из белого камня (кладбище и камень не сохранились).
В архивных документах 1710 года Байдеряково названо «Новая Байдерякова Яльчиковской волости».
В 1742 году открыт храм Успения Пресвятой Богородицы. По этой церкви село стало называться Успенским. Через 100 лет, в 1842 на церковь был поднят купол. Храм действовал 189 лет и был закрыт в 1931 году.

Ссылки 
 Сайт Яльчикского сельского поселения 
 Сайт Байдеряковской школы
 Чăваш Ен пурăнан вырăнсем
 Н.О. Воропаева, З.А. Трифонова. Чăваш энциклопедийĕ 
 Благодаря федеральному гранту в Яльчиках установили детские спортивно-игровые комплексы 
 Патреккелти ача пахчинчи вӑйӑ лапамне ҫӗнетнӗ 

Населённые пункты Яльчикского района